Tomaschewsky ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Tomaschewsky (1919–2019), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Katarina Tomaschewsky (* 1949), deutsche Synchronsprecherin
 Lisa Tomaschewsky (* 1988), deutsche Schauspielerin und Model

Siehe auch:
 Tomaschewski
 Tomaszewski